Ambohimanambola – comune del distretto di Betafo, Madagascar
 Ambohimandroso – comune del distretto di Ambalavao, Madagascar
 Ambohimandroso – comune del distretto di Antanifotsy, Madagascar
 Ambohimandroso – comune del distretto di Farafangana, Madagascar